Segunda menor capital do país em extensão territorial, o município de Natal possui 36 bairros. Salienta-se que os bairros são divididos em muitos conjuntos e/ou loteamentos (os quais são apresentados nos artigos de cada bairro). A cidade divide-se em quatro regiões administrativas: Norte, Sul, Leste e Oeste.

Bairros
A lista dos bairros abaixo apresentada representa os bairros oficiais definidos pela prefeitura.

Ligações externas
 Prefeitura do Natal - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

Natal